Бори́с Алексе́евич Сидоре́нко (род. 1940) — российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995).

Биография 
В 1986 году в результате объединения клиники общей терапии (руководитель В. П. Сильвестров) и клиники кардиологии (руководитель В. В. Соловьев) была создана кафедра кардиологии и общей терапии, руководителем которой стал профессор Б. А. Сидоренко. С момента основания на кафедре проводится подготовка специалистов по кардиологии, терапии и функциональной диагностике.

Заведующий кафедрой в период с 1986 года по 2017 год.

Автор и соавтор более 900 научных публикаций, в том числе национальных руководств, учебных пособий, монографий.

Научный руководитель более 120 докторских и кандидатских диссертаций.

Член Диссертационного совета ФГБУ ДПО «ЦГМА».

Член Аттестационной комиссии Управления делами Президента Российской Федерации.

Заместитель главного редактора журнала «Кардиология». Член редакционной коллегии журнала «Кремлёвская медицина. Клинический вестник».

Награды 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Почётный кардиолог Российской Федерации.

Награждён орденом Дружбы.

Награждён Почетной грамотой Управления делами Президента Российской Федерации.

Ссылки 
 Биографическая справка
 http://www.cgma.su/

Кардиологи России
Выпускники РГМУ